Le nom Melpomène ou Melpomene peut correspondre à :
 Melpomène, la muse du chant, dans la mythologie grecque ;
 , le nom de plusieurs navires de la Marine française, dont :
 Melpomène, une frégate de la classe Pallas en service dans la Marine française entre 1812 et 1815,
 la classe La Melpomène, classe de douze torpilleurs ;
 un genre d'araignée ;
 l'astéroïde (18) Melpomene.

voir aussi 
 Melpo Mene, groupe de musique suédois ;